František Daneš – czeski językoznawca
 František Daneš – czeski ksiądz rzymskokatolicki
 František Daneš – czeski prawnik